

Рудне — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Рудне — село, Тюльганський район, Оренбурзька область

Рудне — селище міського типу, Львівська область, Львівська міська рада
 Рудне — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці на лінії Львів — Мостиська II